Tacuma steht für:
 Chevrolet Tacuma, Automodell der Marke Chevrolet, siehe Chevrolet Rezzo
 Jamaaladeen Tacuma (* 1956), US-amerikanischer Jazzmusiker